Paolo Sessa (1370 circa-1450 circa) – giureconsulto italiano
Paolo Sessa (1400 circa-1470 circa) – militare italiano